Maliq bezeichnet:

 Maliq (Albanien), Stadt in Albanien

Maliq ist der Name von:
 Maliq Bushati (1880–1946), albanischer Ministerpräsident 
 Maliq (Sänger) (* 1980), deutscher R&B-Sänger
 Behar Maliqi (* 1986), Fußballspieler